Егермейстер — может обозначать:

 Егермейстер — придворные чин и должность, начальник егерей;
 «Егермейстер» — немецкий крепкий ликёр, настоянный на травах.